Fredericksburg ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fredericksburg (Indiana), im Washington County
 Fredericksburg (Iowa), im Chickasaw County
 Fredericksburg (Kalifornien), im Alpine County
 Fredericksburg (Missouri), im Gasconade County
 Fredericksburg (Ohio), im Wayne County
 Fredericksburg (Armstrong County, Pennsylvania)
 Fredericksburg (Crawford County, Pennsylvania)
 Fredericksburg (Lebanon County, Pennsylvania)
 Fredericksburg (Texas), im Gillespie County
 Fredericksburg (Virginia), unabhängige Stadt
 Fredericksburg Township (Chickasaw County, Iowa) 

Siehe auch:
 Schlacht von Fredericksburg, Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges bei Fredericksburg, Virginia 
 Frederiksborg